Pioppi sull'Epte – dipinto di Claude Monet del 1891, conservato alla National Gallery of Scotland di Edimburgo
 Pioppi sull'Epte – dipinto di Claude Monet del 1891, conservato alla National Gallery di Londra